L'épreuve individuelle féminine de tir à l'arc des Jeux olympiques d'été 2016 de Rio de Janeiro se déroule du 5 au 11 août 2016.

Elle est remportée par la Sud-Coréenne Chang Hye-jin, qui bat l'Allemande Lisa Unruh en finale. Ki Bo-bae obtient la médaille de bronze aux dépens de la Mexicaine Alejandra Valencia.

Format de la compétition 
La compétition débute avec un tour réunissant les 64 archères. Chacune tire un total de 72 flèches (en deux séries de six volées de six flèches), puis est classée 1 à  en fonction de son score.

Les phases finales commencent en  de finale, où l'archère ayant fini  du tir de qualification rencontre la , la  la  et ainsi de suite. Les matchs se déroulent en 4 volées de 3 flèches, chaque volée se faisant en tir alterné : les archères tirent 1 flèche chacune leur tour, avec 40 secondes par flèche. L'archère remportant le duel participe au tour suivant, la perdante est éliminée, sauf en demi-finales, où les perdantes se rencontrent lors du match pour la .

Programme

Résultats

Qualifications

Phase finale

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement final

Annexes

Articles connexes 
 Jeux olympiques d'été de 2016
 Tir à l'arc aux Jeux olympiques d'été de 2016

Liens externes 

Individuel féminin